Le mot campestris est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier masculin ou féminin) d'un adjectif latin signifiant « des champs, champêtre ».

Sciences et techniques 
 En astronomie et en planétologie, (8776) Campestris est un astéroïde de la ceinture principale.
 En taxonomie, le mot campestris est employé comme épithète spécifique pour nommer de nombreuses espèces animales ou végétales rencontrées dans les champs, et dont le genre (biologique) a un nom du genre masculin ou féminin. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Notes et références 

Épithète spécifique